Влади́мир Семёнович Ку́зин (, Лампожня, Северный край — , Москва) — советский лыжник, олимпийский чемпион 1956 года в эстафете и двукратный чемпион мира. Единственный в истории советского и российского спорта лыжник, выигравший золото чемпионата мира на дистанции 50 км, а также единственный в отечественной истории лыжник, который сумел выиграть два личных золота на одном чемпионате мира.

Биография 
Владимир Кузин родился 15 июля 1930 года в селе Лампожня Мезенского района Северного края (ныне — Мезенское городское поселение Мезенского района Архангельской области). В соревнованиях участвовал с 13 лет.

В 1954 году на чемпионате мира в Фалуне Кузин стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 50 и 30 км. Король Швеции Густав VI Адольф торжественно вручил ему за это большой кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции Густава VI». Это была первая и последняя лыжная «коронация». После этого случая в лыжном мире закрепилась традиция присуждать неофициальное звание «король лыж» гонщику, который в рамках одного чемпионата мира или Олимпийских игр побеждал бы на дистанциях 30 и 50 км. Кроме Кузина, «королями лыж» в разные годы были: Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР) и Александр Большунов (Россия) (которые являются единственными, кому удалось выиграть эти две дистанции на Олимпийских играх), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюла (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия) так же становились «королями», но в рамках чемпионатов мира, которые проводились раз в два года.

В 1956 году на Олимпиаде в итальянском городе Кортина д’Ампеццо Владимир Кузин занял пятое место в гонке на 30 км и завоевал золото в эстафете (4×10 км). Таким образом, Кузин стал первым советским лыжником, выигравшим и Олимпиаду и чемпионат мира. В 1957 году за это достижение его наградили орденом Ленина.

2-кратный чемпион СССР: 18 км (1953 год), 15 км (1958 год).

После завершения карьеры Владимир Кузин работал тренером. Защитил диссертацию кандидата биологических наук (1972 год). Член КПСС с 1975 года. В середине 1970-х годов возглавил кафедру физической подготовки и спорта Военного факультета при Московском финансовом институте, доцент, подполковник. За достижение высоких показателей в педагогической и научной деятельности был удостоен знака «За отличные успехи в работе в области высшего образования в СССР».

Скончался на 78-м году жизни после долгой и продолжительной болезни 5 октября 2007 года. Похоронен на участке № 16 «Д» Митинского кладбища в Москве.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1954 год)
 Орден Ленина (27.04.1957)
 Заслуженный тренер СССР (1970 год)

Память 
 В Лампожне расположен Дом-музей Владимира Кузина, где сохранилась обстановка, которая была в доме при жизни семьи Кузиных. В 2010 году рядом с музеем установлен бюст чемпиона. Именем Владимира Кузина названа улица деревни.
 В Мезенском районе ежегодно проходят традиционные Кузинские гонки.
 В 2010 году именем В. С. Кузина назван лыжный стадион в деревне Малые Карелы (принадлежит ГАУ Архангельской области «Региональный центр развития спорта „Водник“»).

Примечания

Литература 
 
 
 Военный финансово-экономический… Исторический очерк о Военном финансово-экономическом факультете (при Московском финансовом институте). — М.: Военное издательство, 1988. (для внутриведомственной продажи)

Ссылки 
 
 

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Лыжники СССР
Заслуженные тренеры СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Лыжники по алфавиту
Похороненные на Митинском кладбище
Члены КПСС
Кандидаты биологических наук
Сотрудники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Полковники (СССР)